Limsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Limsjön, sjö i Tranemo kommun, 
Stora Limsjön, sjö i Tranemo kommun, 
Breda Limsjön, sjö i Norrköpings kommun,  (15,2 ha)
Smala Limsjön, sjö i Finspångs kommun,  (8 ha)
Limsjön, Bohuslän, sjö i Uddevalla kommun,  (0,9 ha)
Limsjön (Ripsa socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (7,95 ha)
Limsjön (Årdala socken, Södermanland), sjö i Flens kommun, 
Limsjön, Dalarna, sjö i Leksands kommun,  (31 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn